Tatsuya Nakamura (muzikant, 1945) (* 1945), Japanse jazzdrummer en componist
 Tatsuya Nakamura (muzikant, 1965) (* 1965), Japanse fusiondrummer en acteur